Альфред Люндберг (Alfred Lundberg) (1852—1935) — шведський актор німого кіно.
 Кнуд Люндберг () — (14 травня 1920 — 12 серпень 2002) — данський мульти-талановитий спортсмен та письменник.